Capitaine Freddy, est un pseudonyme utilisé par :

 Alphonse Fercot, un résistant français (1894 - 1965).
 André Moyen.